Constant matemàtica, quantitat que per definició no canvia mai el seu valor
 Constant (matemàtiques), concepte matemàtic
 Constant física, magnitud física que té un valor numèric fix
 Constant universal dels gasos ideals, constant física que relaciona entre si diverses funcions d'estat termodinàmiques, establint essencialment una relació entre l'energia, la temperatura i la quantitat de matèria
 Constant (informàtica), valor que no pot ser alterat durant l'execució d'un programa
 Biografies: 
 Flavi Juli Constant, emperador romà del 337 al 350
 Constant II, emperador romà d'Orient del 641 al 668
 Henri-Benjamin Constant de Rebecque (1767 al 1830), polític i ideòleg del liberalisme europeu
 Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845 -1902), pintor francès
 Constant Nieuwenhuys (Amsterdam, 1920–2005), artista neerlandès